een aanduiding van de plaats waar iemand woont, zie adres (woonplaats)
 een vestigingsadres
 een petitie
 een rekest of verzoekschrift, zie adres (verzoekschrift)
 In de ICT:
 een adres waarmee een (virtuele) host op het internet uniek geadresseerd kan worden, zie layer 3 of IP-adres
 een adres waarmee een (virtuele) host in het broadcast domain van een netwerk geadresseerd kan worden, zie layer 2 of  MAC-adres
 geheugenadres bij computer- of processorgeheugen
 adresruimte, waardoor bij processoren en computers het maximaal beschikbare of benutbare geheugen wordt bepaald
 de naam en soms het adres van een uitgever(ij) op een prent, zie Adres (prent)
 een televisieprogramma van de KRO, zie Adres Onbekend